Iiro Pakarinen (né le  à Suonenjoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SuKiKa, il rejoint les équipes de jeunes du KalPa Kuopio. Il débute avec l'équipe première dans la SM-liiga en 2009. Il est choisi au septième tour en  position au total par les Panthers de la Floride lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part jouer en Amérique du Nord en 2014. Le , il dispute son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers d'Edmonton chez les Bruins de Boston. Il marque son premier but le  face aux Sabres de Buffalo.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || KalPa || SM-liiga || 38|| 3|| 5|| 8|| 37|| 12|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
|2009-2010|| Suomi U20 || Mestis || 6|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| KalPa || SM-liiga || 46|| 7|| 3|| 10|| 34|| 7|| 1|| 0|| 1|| 37
|-
| 2010-2011 || Suomi U20 || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| KalPa || SM-liiga || 54|| 10|| 3|| 13|| 47|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2012-2013|| IFK Helsinki || SM-liiga || 33|| 5|| 7|| 12|| 6|| 6|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2013-2014|| IFK Helsinki || Liiga || 60|| 20|| 10|| 30|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015|| Barons d'Oklahoma City || LAH ||39||17||11||28||20||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015|| Oilers d'Edmonton || LNH ||17||1||2||3||2||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 4 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 63 || 5 || 8 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 14 || 2 || 2 || 4 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH || 18 || 9 || 4 || 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 40 || 2 || 1|| 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 19|| 7|| 26|| 6|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 22|| 4|| 6|| 10|| 2|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||32 || 9 || 6 ||	15 || 24 || 4|| 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 46|| 10|| 10|| 20|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| IFK Helsinki || Liiga || || || || || ||

| 134 || 10|| 13 || 23 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international

| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| -1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| +3|| align="left"|Sixième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 0|| 3|| 2|| +8|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 1|| 5|| 14|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 3|| 0|| 3|| 2|| +2|| align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en août 1991
Naissance à Suonenjoki
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HIFK
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du Jokerit Helsinki